Krabat (von chorwat, chrowat ,Kroate‘) steht für:
 Krabat (Sage), eine sorbische Sagengestalt

Literatur:
 Mišter Krabat (1954), einen auf der Krabat-Sage beruhender Roman von Měrćin Nowak-Njechorński
 Die schwarze Mühle (Roman) (1968), ein Jugendbuch von Jurij Brězan
 Krabat (Roman) (1971), ein auf der Sage beruhendes Jugendbuch von Otfried Preußler
 Krabat oder Die Verwandlung der Welt (1976), einen Roman von Jurij Brězan
 Krabat oder Die Bewahrung der Welt (1993), einen Roman von Jurij Brězan

Film:
 Krabat (1975), eigentlich Die schwarze Mühle (Film), DEFA-Film nach dem Roman Die schwarze Mühle von Jurij Brězan von 1968
 Krabat (1977) (Originaltitel: Čarodějův učeň) von Karel Zeman
 Krabat (2008) von Marco Kreuzpaintner nach dem Jugendbuch von Otfried Preußler
 Krabat (2011), eigentlich Der siebente Rabe, Silhouettenfilm von Jörg Herrmann

Bühnenwerke:
 Krabat (Bresgen) (1982), eine Oper von Cesar Bresgen nach dem Jugendbuch von Otfried Preußler
 Krabat (Zeller) (2007), eine Oper von Fredrik Zeller nach dem Jugendbuch von Otfried Preußler
 Krabat (Figurentheater) (2010), ein Stück des Figurentheaters Wilde & Vogel nach dem Jugendbuch von Otfried Preußler
 Krabat (Ballett) (2013), ein Handlungsballett von Demis Volpi nach dem Jugendbuch von Otfried Preußler

Siehe auch:
 Krabat-Mühle Schwarzkollm
 Krabat-Radweg im Landkreis Bautzen
 Stefan Krabath, deutscher Mittelalter- und Neuzeitarchäologe
 Krabathor, eine Death-Metal-Band aus Tschechien
 Zaubererbruder – Der Krabat-Liederzyklus, Konzeptalbum der Band ASP mit einer musikalischen Umsetzung der Sage